Orono puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Canadá 
 Orono, pueblo de la municipalidad de Clarington, Durham, Ontario.

En EE.UU. 
 Orono, pueblo del condado de Penobscot - en él se localiza la University of Maine;
 Orono, ciudad del condado de Hennepin.